Olaszország
Vignola, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében
Vignola-Falesina, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében